Nazairiens – abitanti di Saint-Nazaire (Gard)
Nazairiens – abitanti di Saint-Nazaire (Loira Atlantica)
Nazairiens – abitanti di Saint-Nazaire (Pirenei Orientali)